El Himno de la República de Buriatia (Buriato: Буряад Уласай түрын дуулал, Nairamdaka Buriaad Ulasai duulal) es uno de los símbolos estatales de la República de Buriatia, miembro de la Federación Rusa junto a su bandera y escudo. El himno fue escrito por Damba Zhalsarayev, en su versión buriata y por Oleg Dmitriyev en la versión rusa del mismo. En cambio, la música fue compuesta por Anatoly Andreevich Andreev, un profesor de música buriato. Este himno fue adoptado el 20 de abril de 1995 bajo la ley N121-I de la República de Buriatia.

Letra

Versión buriata

Versión rusa

Traducción al español
Oh, tierra de la taiga, lagos y praderas,
El Sol sobre ti brilla felizmente.
Eres próspera de principio a fín.
Sé feliz, hogar natal.

Espíritu de arándano, aliento de cereza.
Infusión de romero violeta
No respiro, pero bebo la fragancia,
de los bosques y las praderas de mi país.

Patria mía, acepta la gratitud de tus hijos
Recibe el agua bendita del Baikal
Para que pueda encontrar la fuerza milagrosa
Para un duro y largo camino

Estamos unidos a ti, tierra nuestra
Tu destino se ha convertido en el mío también
Desde mi corazón me inclino ante ti
Mi amada Buriatia

Oh, patria!

Referencias

Enlaces externos
 , en el canal de YouTube del Ministerio de Cultura de Buriatia.
 Versión vocal en ruso

Himnos de Rusia
Buriatia
Canciones de 1995